Namnet Collin kan som auktorsförkortning inom de botaniska och zoologiska vetenskaperna avse:

 Bernard Collin
 James Edward Collin
 Pierre Collin

Robotskapade auktorsförkortningar